Türkeş ist der Familienname folgender Personen:

 Alparslan Türkeş (1917–1997), türkischer Politiker, ehemaliger Oberst und Gründer der MHP
 Yıldırım Tuğrul Türkeş (* 1954), türkischer Politiker und Parlamentsabgeordneter der MHP